De Italiaanse voetbalclub Bologna FC 1909 speelt sinds 1932 wedstrijden in Europese competities. De laatste deelname dateert uit 2002.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Bologna FC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bologna FC 1909
B